Alejandro Nevski fue un héroe medieval ruso y santo de la Iglesia Ortodoxa Rusa. El nombre también puede referirse a:

 Alejandro Nevski: película dirigida por Serguéi Eisenstein en 1938.
 Alejandro Nevski: cantata compuesta por Serguéi Prokófiev en 1938 a partir de la música escrita para la película de Eisenstein.
 Monasterio de Alejandro Nevski en San Petersburgo.
 Catedral Alejandro Nevski, Sofía en Bulgaria.
 Catedral Alejandro Nevski, Tallin en Estonia.
 Catedral San Alejandro Nevski, París en Francia.
 Catedral San Alejandro Nevski, Yalta en Ucrania.
 Catedral Alejandro Nevski, Lodz en Polonia.
 Catedral Alejandro Nevski, Petrozavodsk en Rusia.